Гронау:

 Гронау (Вестфалия) — город в Германии.
 Гронау (Лайне) — город в Германии.